VTA steht für:

 Air Tahiti, Fluggesellschaft in Französisch-Polynesien (ICAO-Code)
 Valley Transportation Authority in Santa Clara Valley Transportation Authority, Verkehrsgesellschaft in Kalifornien
 ventrale tegmentale Areal (Ventral Tegmental Area, engl.) für die Area tegmentalis ventralis, einen Teil des Gehirns
 VEB Schwermaschinenbau Verlade- und Transportanlagen Leipzig bzw. VEB Verlade- und Transportanlagen „Paul Fröhlich“, ein volkseigener Betrieb der DDR, siehe Adolf Bleichert & Co.#Seit 1945
 LHB VT 2E #VTA der AKN
 Vertex Time of Arrival; siehe Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z
 Veterinärmedizinisch-Technischer Assistent, Berufsbezeichnung
 Visual-Tree-Assessment – eine Methode der Baumkontrolle
 VTA Austria GmbH, Rottenbach, international tätige Firmengruppe (Umwelttechnik)

VTA